Katyń (nom polonais ; en , ) peut faire référence à :
 Katyne, village russe proche de Smolensk et de la frontière biélorusse ;
 Massacre de Katyń, massacre de plusieurs milliers de Polonais par la police politique d'Union soviétique en 1940, dans la forêt de Katyne ;
 Katyń, film polonais d'Andrzej Wajda qui traite du massacre de Katyń.